Bayview es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 Bayview (condado de Contra Costa, California)
 Bayview (condado de Humboldt, California)